El Tamal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tamal, Oaxaca, ort, Santiago Pinotepa Nacional, 
 El Tamal (periodiskt vattendrag), Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar